Horvátország
Podvrh falu Szamobor községben, Zágráb megyében

 Szlovénia
Podvrh falu Braslovce községben, Savinjska régióban
Podvrh falu Gorenja vas-poljane községben, Gorenjska régióban
Podvrh falu Osilnica községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Podvrh falu Sevnica községben, Alsó-Szávamente régióban